Битва под Везенбергом:
 Раковорская битва (1268) — победа войска русских республик и княжеств над армией Тевтонского ордена
 Осада Везенберга (1574) — безуспешная осада шведами русского гарнизона в ходе Ливонской войны
 Осада Везенберга (1581) — взятие Везенберга шведскими войсками
 Битва под Везенбергом (1603) — победа Речи Посполитой над Швецией
 Битва под Везенбергом (1704) — победа России над Швецией в ходе Великой Северной войны